L'Unione della Romagna Faentina è un ente locale autonomo, che aggrega i sei comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. Ha una popolazione di 88.710 abitanti e si estende su una superficie di 597,18 km².

La sede dell'Unione si trova presso il palazzo del Comune di Faenza; il presidente è il sindaco di Faenza, Massimo Isola (dal 2020).

Principali funzioni
L'unione si è costituita per esercitare varie funzioni comunali in modo più adeguato rispetto a ciò che sarebbe consentito dalla frammentazione dei comuni e per supportare il Consorzio di gestione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.

Voci correlate
Unione di comuni
Provincia di Ravenna
Comunità montana Appennino Faentino
Romagna

Collegamenti esterni

Comuni dell'Emilia-Romagna